Ferdinand Schubert (Lichtenthal, Àustria, 1794 - Viena, 1859), compositor austríac 
 François Schubert (Dresden, 1808 - 1878), violinista i compositor alemany del Romanticisme
 Franz Schubert (Viena, Sacre Imperi, 1797 - Viena, Imperi Austríac, 1828), compositor austríac mestre indiscutible del lied
 Johann Friedrich Schubert (Rudelstadt, 1770 - Colònia, 1811), compositor alemany 
 Joseph Schubert (Varnsdorf, Txèquia, 1754 – Dresden, 1837), compositor, violinista i violista alemany 
 Kurt Schubert (Berlín, 1891 - 1945), pedagog i compositor musical alemany 
 Richard Schubert (1878 - ?), director i compositor alemany dedicat al cant coral